Okręty US Navy o nazwie USS "Chaffinch":
 Pierwszy  został zakupiony przez US Navy w 1940 i wszedł do służby 16 lipca 1941.
 Drugi , dawniej USS LSI(L)-694, został przerobiony na przybrzeżny trałowiec w 1952.

Chaffinch